La saison 1956-1957 du SO Montpelliérain a vu le club évoluer en Division 2 pour la quatrième saison consécutive.

Après un bon début de saison, le club héraultais va s'engluer dans le ventre mou du classement pour terminer à la  du championnat.

En Coupe de France, les somistes vont chuter dès leur entrée en lice face à un club de Division d'Honneur algérienne puis ne vont pas faire mieux en Coupe Drago éliminé dès le premier tour.

Déroulement de la saison

Inter-saison

Championnat

Coupes nationales

Joueurs et staff

Effectif

Transferts

Rencontres de la saison

Matchs amicaux

Division 2

Coupe de France

Coupe Charles Drago

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles

Autres statistiques

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 

 Le SOM 1956-1957 sur footballdatabase.eu

Saison du Montpellier Hérault Sport Club
Montpellier